— манга, написанная и проиллюстрированная Дзюн Маюдзуки. Манга начала печататься в ежемесячном журнале Big Comic Spirits издательства Shogakukan в 2014 году. В 2016 году, после выхода шести танкобонов, манга перешла в журнал Weekly Big Comic Spirits. 7 том был выпущен 10 марта 2017 года. Также была анонсирована аниме-адаптация, премьера которой состоялась 11 января 2018 года в блоке программы Noitamina.

Сюжет 
История повествует об отчуждённой и красивой девушке по имени Акира. Когда-то она занималась в спортивной секции своей школы, однако получила травму и теперь работает в семейном ресторане после школы. Однажды, работая в ресторане, она влюбляется в своего начальника, разведённого мужчину 45 лет. Так они оба проводят время, ухаживая за рестораном и тайно прорабатывая свои отношения.

Персонажи 

 — главная героиня, которая работает на полставки в ресторане. Бросила спорт после травмы. Влюблена в Масаки.

Сэйю: Саюми Ватанабэ

 — главный герой, 45-летний менеджер, который на данный момент разведён с женой.

Сэйю: Хироаки Хирата

Медиа-издания

Манга

Критика
Манга заняла четвёртое место в каталоге Kono Manga ga Sugoi! за 2016 год. Также работа была номинирована на девятую награду Манга тайсё и заняла седьмое место.

Примечания

Ссылки 

Wit Studio